Horace Smith (ingénieur) (1808–1893) est un ingénieur américain, cofondateur de la compagnie Smith & Wesson;
 Horace Smith (poète) (1779–1849) est un poète et romancier anglais.